Pfau:
 Ruth Pfau (1929–2017), uma freira alemã
 9962 Pfau, um asteróide da cintura principal

 Pfauen